Канет-ло-Роч (валенс. Canet lo Roig, ісп. Canet lo Roig) — муніципалітет в Іспанії.
 Роч (хорв. Roč) – населений пункт у Хорватії, в Істрійській жупанії у складі міста Бузет. 
 Сент-Роч Юнайтед (футбольний клуб), Футбольний клуб Сент-Роч Юнайтедабо просто Сент-Роч Юнайтед (англ. St Roch United Football Club) — сейшельський футбольний клуб з міста Бель-Омбре.
 Станиця Роч (хорв. Stanica Roč) – населений пункт у Хорватії, в Істрійській жупанії у складі міста Бузет. 
 Мон-роч-дал-Камп (кат. Mont-roig del Camp, вимова літературною каталанською [mʊn'ɾoʧ dəł'kam(p)]) — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія.
 Роч Марк Кристіан Каборе (фр. Roch Marc Christian Kaboré; народ. 25 квітня 1957, Уагадугу, Кадіого, Центральна область, Верхня Вольта) — державний діяч Буркіна-Фасо, прем'єр-міністр Буркіна-Фасо.